71-й чемпионат Армении прошёл с 17 по 29 января 2011 года в Ереване.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Армении по шахматам
2011 год в шахматах
Январь 2011 года
Спорт в Армении в 2011 году
Спортивные соревнования в Ереване